Dagda är ett släkte av rundmaskar. Dagda ingår i familjen Leptolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar